Made in Spain (La Década Prodigiosa), també coneguda com La chica que yo quiero, del grup La Década Prodigiosa, que representà a Espanya al Festival d'Eurovisió de 1988.
 Antic nom de Zigurat (empresa videojocs).
 Made in Spain 101 iconos del diseño español, llibre de l'arquitecte i dissenyador Juli Capela.
 Made in Spain (Aute), cançó de Luis Eduardo Aute (1967), del seu primer single.

Notes